Большая земля — так называют материк те, кто находится на острове, а также так называют материковую часть, на которой расположена цивилизация (место, где проживает основное население материка). В последнем случае термины Большая земля и «материк», которые являются синонимами, очень широко распространены в удалённых и труднодоступных районах за Полярным кругом.
 Советские партизаны во время Великой Отечественной войны так называли советский тыл.
 в Ленинграде, во время его блокады в 1941—1944 гг., так именовали неоккупированную советскую территорию.
в серии книг и игр S.T.A.L.K.E.R так называется вся остальная территория планеты, не ставшая аномальной зоной.

 Кинематограф
 Большая земля (фильм)

Примечания